Koiranen GP (dawniej Koiranen bros. Motorsport) – fiński zespół startujący w wyścigach samochodowych, którego założycielem jest Marko Koiranen. Startuje w serii GP3 od 2013 roku, Europejskiej Formule Renault i Alpejskiej Formule Renault. W przeszłości startował również w Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0, Włoskiej Formule Renault, Europejskim Pucharze Formuły Renault 2000 i Nordic Formula Three Masters.

Wyniki

Seria GP3

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 
Do 2010 roku Koiranen startował jako Koiranen Bros Motorsport, a w latach 2011-2012 jako Koiranen Motorsport.
W 2013 roku Koiranen wystawił również zespół SMP Racing.

† - zawodnik/Zespół nie był liczony do klasyfikacji końcowej.

‡ – zawodnik ekipy SMP Racing.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły GP3
Zespoły Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Alpejskiej Formuły Renault 2.0
Zespoły Północnoeuropejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Zespoły Włoskiej Formuły Renault 2.0